Ille peut désigner :
 Ille, rivière qui a donné son nom au département d’Ille-et-Vilaine ;
 Ille-sur-Têt, commune située dans le département des Pyrénées-Orientales.